SGF steht für:
 Schlossgrabenfest in Darmstadt
 Schweizerische Gesellschaft für Finanzmarktforschung
 Schweizerischer Gemeinnütziger Frauenverein
 Dateiformat zum Speichern von Skins für Winamp
 simulated gastric fluid, simulierter Magensaft für In-vitro-Experimente
 Smart-Game-Format (auch Smart Go Format), ein Dateiformat für Brettspiel-Aufzeichnungen
 Société géologique de France
 Strategisches Geschäftsfeld
 Springfield–Branson National Airport (IATA-Code), Flughafen von Springfield (Missouri), Missouri

SGF